Владислав Алексеевич Остапенко (; 20 августа 1949, Краснодар, СССР — 1 апреля 2018) — советский белорусский врач, государственный деятель, учёный.

Биография 
Родился в Краснодаре. Окончил Минский медицинский институт (1972).
 1972—1976 — врач, младший научный сотрудник НИИ онкологии и медицинской радиологии,
 1976—1978 — врач-хирург 2-й Минской городской клинической больницы,
 1978—1980 — заведующий лабораторией 9-й Минской городской клинической больницы,
 1980—1984 — заведующий лабораторией Минского государственного медицинского института,
 1984—1990 — старший научный сотрудник, руководитель отделения БелНИИ туберкулеза,
 1990—1996 — директор Могилевского филиала НИИ радиационной медицины,
 1996—1999 — директор НИИ экологической и профессиональной патологии,
 1999—2001 — директор НИИ радиационной медицины и эндокринологии,
 2001—2002 — министр здравоохранения Республики Беларусь.

Доктор медицинских наук, профессор.

Научная сфера: проблемы радиационной медицины; эндокринология.

Лауреат премии Ленинского комсомола Беларуси в области науки и техники 1982 г.

Примечания

Источники 
 Организаторы здравоохранения Республики Беларусь. — Минск, 2002.
 
 
 http://slonimsmc.grodno.by/museum/Histori%20med/Belarus/Ludi/Ostapenko.htm 

Выпускники Белорусского медицинского университета
Лауреаты премии Ленинского комсомола БССР
Министры здравоохранения Республики Беларусь
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании